Larduet ist der Familienname folgender Personen:

 José Larduet (* 1990), kubanischer Boxer
 Manrique Larduet (* 1996), kubanischer Kunstturner